Meydenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Meydenbauer (1834–1921), deutscher Bauingenieur und Begründer der Photogrammetrie
 Hans Meydenbauer (1873–1932), deutscher Ministerialbeamter und Wirtschaftsfunktionär